Miejscowości
 Pray (Francja)
 Pray (Włochy)
 Pray (Montana)

Osoby o nazwisku Pray
 György Pray

Płyty
 Pray (singel Justina Biebera)
 Pray (singel Grave Digger)
 Pray (singel Sama Smitha)
 Pray (singel MC Hammera)
 Pray (singel Take That)